sprzęt komputerowy (ang. hardware) – sprzęt komputerowy
 Hardware – film